«Más que amigos» es un título que puede referirse a:

Cine 
 Más que amigos (The Likely Lads) (1976), película dirigida por Michael Tuchner.
 Más que amigos (Keeping the Faith//Divinas tentaciones) (2000), película dirigida por Edward Norton.

Televisión 
 Más que amigos (2005-presente), serie emitida en MTV.
 Más que amigos (1997-1998), teleserie de España.
 Más que amigos (2002), serie de Chile.